

Резултати

Класиране

Вижте също 
 Квалификации за Световното първенство по футбол 2014 (зона Европа)

Световно първенство по футбол 2014
2014